Guardioli – abitanti di Guardia Piemontese
Guardioli – abitanti di Guardiaregia